Kiowa é o nome de três condados dos Estados Unidos:
Condado de Kiowa (Colorado)
Condado de Kiowa (Kansas)
Condado de Kiowa (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos